

Понтіак — місто, штат Іллінойс
 Понтіак — місто, штат Мічиган
 Понтіак — переписна місцевість, штат Міссурі

Див. також 
 Понтіак (вождь)